Bogangin (Sumberejo)
 Bogangin (Sumpiuh)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing